Schönwipfel heißen folgende geographische Objekte:
 Schönwipfel (1913 m), Cima Bella (1912 m), bei Vorderberg und Ugovizza im Karnischen Hauptkamm
 Schönwipfel (1813 m), Achomitzer Berg, Monte Acomizza, Zahomec, bei Feistritz und Tarvisio im Karnischen Hauptkamm